Barrett Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Barrett Pond (Maine), im Somerset County
 Barrett Pond (Cheshire County, New Hampshire)
 Barrett Pond (Sullivan County, New Hampshire)
 Barrett Pond (Columbia County, New York)
 Barrett Pond (Putnam County, New York)
 Barrett Pond (Tennessee), im Hamblen County